In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 2012 (ATP World Tour) dargestellt. Wieder im Terminkalender zurück war das Turnier in Montpellier, während das Turnier in Johannesburg nicht mehr dabei war. Zwei Turniere wechselten ihren Austragungsort: Das Turnier in Santiago de Chile fand nun in Viña del Mar statt, die Brasil Open zogen von Costa do Sauípe nach São Paulo.

Eine besondere Veranstaltung waren die Olympischen Spiele, die 2012 in London auf dem Rasen von Wimbledon ausgetragen und für die auch Weltranglistenpunkte vergeben wurden.

Tourinformationen 
2012 wurden insgesamt 62 Turniere in 31 Ländern auf sechs Kontinenten ausgetragen. Dabei wurden insgesamt 83.312.914,00 US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet. Die finanziellen Verpflichtungen aller Turniere beliefen sich auf insgesamt 97.672.318 US-Dollar. Nicht berücksichtigt wurden die vier Grand-Slam-Turnieren, der Davis Cup und das olympische Tennisturnier 2012. Sie werden von der ITF veranstaltet und sind daher nicht Bestandteil der ATP World Tour.

Turnierserien

Bodenbeläge 
Von den 62 Turnieren waren 35 Hartplatz-, 22 Sandplatz- und 5 Rasenturniere. 44 Turniere wurden im Freien gespielt, 18 in der Halle.

Länder

Turnierplan 

 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wurde.

Weltrangliste zum Saisonende

Turniersieger

Einzel

Doppel

Rücktritte 
Die folgenden Spieler beendeten 2012 ihre Tenniskarriere:
  – 19. Januar 2012
  – 20. Februar 2012
  – 24. Februar 2012
  − 22. März 2012
  – 12. April 2012
  – 15. April 2012
  – 5. Juli 2012
  – 30. August 2012
  – 5. September 2012
  – 8. Oktober 2012
  – 10. Oktober 2012
  – 12. Oktober 2012
  – 20. Oktober 2012
  – 23. Oktober 2012
  – 3. Dezember 2012

Siehe auch 
 WTA Tour 2012
 ATP Challenger Tour 2012
 ATP Champions Tour 2012

Einzelnachweise 

 
Tennissaison 2012